Stati Uniti d'America
 Warrenton – capoluogo della Contea di Warren, Carolina del Nord
 Warrenton – capoluogo della Contea di Warren, Georgia
 Warrenton – capoluogo della Contea di Warren, Missouri
 Warrenton – città della Contea di Clatsop, Oregon
 Warrenton – capoluogo della Contea di Fauquier, Virginia
 Sudafrica
 Warrenton – capoluogo della Municipalità locale di Magareng